Une poignée est une partie d'un objet, ou un autre objet attaché au premier, servant à le déplacer ou l'utiliser avec la main. La conception d'une poignée relève de la science de l'ergonomie, mais s'effectue souvent par intuition ou suivant une tradition. En particulier, elle peut être ouverte ou fermée, verticale ou horizontale, droite ou recourbée. On parle parfois également de queue ou de manche lorsque cette poignée est fort allongée. Il peut ainsi s'agir d'une poignée de porte.

 Une poignée peut également désigner une quantité occupant le volume d'une main refermée (exemples : une poignée de sable ; arracher une poignée de cheveux) ou un petit nombre (exemple : ils étaient une poignée).

Articles connexes
 Une poignée de main est une coutume occidentale de politesse qui revient à serrer la main d'une autre personne, généralement pour la saluer ou la quitter.

 Une poignée hollandaise est une technique de sécurité routière initiée aux Pays-Bas pour ouvrir une portière de voiture avec la main opposée afin d'éviter l'emportièrage d'un deux-roues.
 Une poignée d'amour, dans le langage courant, un attribut physique des humains consistant en une accumulation de graisse au-dessus de la hanche 

Poignée dans des titres d'œuvres
 Pour une poignée de dollars, un western spaghetti réalisé par Sergio Leone, sorti en 1964 avec Clint Eastwood 
 Une poignée de seigle, titre français d'A Pocket Full of Rye, un roman policier d'Agatha Christie publié en 1953